Ми́ралем Пья́нич (; род. 2 апреля 1990, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник эмиратского клуба «Шарджа» и сборной Боснии и Герцеговины.

Биография 
Родился 2 апреля 1990 года в Тузле в семье Фахрудина и Фатимы Пьянич. Его отец был футболистом и играл в третьем дивизионе Югославии. Из-за Боснийской войны семья Миралема была вынуждена переехать в Люксембург, где младший Пьянич и начал свою футбольную карьеру. Живя в Люксембурге, он часто тренировался со своим отцом.

Молодёжная карьера Миралема началась в 1997 году, когда он поступил в футбольную академию клуба «Шиффланж-95». В течение 7 лет он являлся её членом, пока не переехал во Францию, где начал обучаться в футбольной академии клуба «Мец». К 2007-му Пьянич закончил обучение, начав карьеру на профессиональном уровне.

Играл за сборную Люксембурга на юношеском чемпионате Европы 2006 года.

В 2007 году Миралем подписал контракт с французским «Мецом». В дебютном сезоне 2007/08 провёл 32 матча и забил 4 мяча.

Летом 2008 года Миралем подписал контракт с лионским «Олимпиком», сроком на три года. В течение этого времени Пьянич стал ключевым полузащитником атакующего плана в команде, выступая в стартовом составе практически в каждом матче. 10 марта 2010 года в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2009/10 в против мадридского «Реала» забил гол и помог команде пройти в следующую стадию турнира. 31 августа 2011 года подписал контракт с итальянским клубом «Рома». С переездом в итальянский клуб Пьянич стал одним из ключевых полузащитников команды.

13 июня 2016 года полузащитник подписал 5-летний контракт с туринским «Ювентусом». В новом клубе Пьянич взял себе 5 номер. 10 сентября Миралем забил свой дебютный гол за «Ювентус» в домашнем матче против «Сассуоло», который в итоге закончился со счётом 3:1.

В мае 2020 года стало известно, что игрок может перейти в испанский клуб «Барселона». На июнь 2020 года идут переговоры об обмене игроками, вместо Пьянича в итальянском клубе может появиться Артур Мело.

29 июня 2020 года было объявлено о том, что по окончании сезона Пьянич станет футболистом «Барселоны», которая заплатит за трансфер полузащитника 60 млн евро, а также предусмотренные в качестве бонусов 5 млн евро, а в уже бывший клуб игрока — «Ювентус» отправится полузащитник Артур Мело. Контракт с Пьяничем подписан до конца сезона 2023/24.

2 сентября 2021 года был отдан в аренду в турецкий клуб «Бешикташ».

Личная жизнь 
Миралем Пьянич — мусульманин. У него есть сын по имени Эдин от его девушки Жозефы родом из Ниццы.

Помимо родного боснийского Пьянич говорит ещё на 5 языках: люксембургском, французском, английском, немецком и итальянском.

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии (4): 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Италии (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Италии: 2018

 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21

Личные 
 Футболист года в Боснии и Герцеговине: 2014
 Входит в состав символической сборной года Серии А (4): 2016, 2017, 2018, 2019
 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов: 2016/17

Статистика

Клубная

В сборной

Список матчей за сборную 

Итого: 73 матча / 11 голов; 36 побед, 10 ничьих, 27 поражения.

Примечания 

Футболисты Люксембурга
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Люксембурга по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Бешикташ»